Bartelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bartelsen (1806–1866), deutscher Kapitän
 Willy Bartelsen (1929–2001), deutscher Kriminalbeamter und Schauspieler